Patschke ist der Familienname von:

 Carl Patschke (1844–1916), auch: Karl Friedrich Wilhelm Patschke, deutscher Klavierbau-Unternehmer der Pianohandlung J. G. Patschke, Münzsammler und Stifter
 Ingo Patschke (* 1952), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier
 Wilhelm Patschke (1888–?), Botaniker

Siehe auch:
 Patzschke